Sur le plan international, la Suède est l’un des pays du monde qui réussit le mieux en karaté, que ce soit aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde.

Résultats internationaux

Notes et références